Spruill ist der Familienname folgender Personen:

 Godfrey Spruill (ca. 1650–ca. 1719), schottisch-amerikanischer Arzt
 Hezekiah Spruill (1732–1804), Pflanzer und Mitglied des North Carolina Provincial Congress
 Hezekiah G. Spruill (1808–1874), General der Konföderierten im amerikanischen Bürgerkrieg
 Lionell Spruill (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Steven G. Spruill (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller